Амбазон — лекарственное средство, обладающее сильным бактериостатическим действием.

Международное название
Амбазон

Торговые названия
Фарингосепт.

Лекарственная форма 
Таблетки для рассасывания, таблетки для рассасывания со вкусом шоколада и лимонным вкусом.

Фармакологическое действие 
Обладает бактериостатическим действием по отношению к гемолитическому стрептококку и пневмококку (в разведении 1:1000000) и зеленящему стрептококку (1:8000000), в большинстве случаев ответственных за развитие инфекции полости рта и верхних дыхательных путей. Не влияет на кишечную микрофлору.

Фармакокинетика
Оптимальная терапевтическая концентрация в слюне достигается на 3-4 день приема препарата при дозе 0,03-0,05 г/сутки.

Показания
Профилактика и лечение острых инфекционно-воспалительных заболеваний полости рта и гортани: тонзиллит, гингивит, стоматит, фарингит, послеоперационное лечение при тонзиллэктомии и экстракции зубов.

Противопоказания
Гиперчувствительность.

Режим дозирования
Местно, через 15-30 мин после еды, таблетки медленно рассасываются во рту. Взрослым: по 0,04-0,05г (4-5 таблеток) в сутки в течение 3-4 дней. Детям 3-7 лет - 0,03 г/сут. Необходимо в течение 3 ч после приема воздерживаться от приема пищи. Оптимальная терапевтическая концентрация в слюне достигается при приеме 3-5 таблеток в день в течение 3-4 дней.

Побочные эффекты
Аллергические реакции, кожная сыпь.

Особые указания
Увеличение дозы не оказывает большего клинического эффекта.

Примечания

Ссылки
Амбазон: инструкция и применение 
Этиотропная и противовоспалительная терапия респираторных инфекций 
Симптоматическая терапия при острых респираторных заболеваниях А.И.Крюков, А.Б.Туровский ГУЗ "МНПЦ оториноларингологии" ДЗМ (дир. – проф. А.И.Крюков)
Кетанов и Фарингосепт в лечении ранних послеимплатационных осложнений

Антисептики и дезинфицирующие средства
Гуанидины
Семикарбазоны
Соединения азота по алфавиту